Wahlkreis Wartburgkreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Wartburgkreis I
 Wahlkreis Wartburgkreis II – Eisenach
 Wahlkreis Wartburgkreis III